Mercure de France () — литературный журнал, издающийся в Париже с 1672 (с перерывами).

История журнала 

Был основан писателем Жаном Донно де Визе. В 1672 — 1724 выходил, сначала ежеквартально, затем ежемесячно, сначала под названием «Галантный Меркурий» (), затем — под названием «Новый Галантный Меркурий» (); нынешнее название было введено в 1724 году. С 1770 им долгое время руководил Жан-Франсуа де Лагарп. Газету также редактировал сатирик и драматург Луи де Буасси. Затем несколько лет его главным редактором был Шатобриан, здесь был напечатан роман «Атала» (1801). В 1825 журнал прекратил существование.

В 1890 он был возобновлен журналистом Альфредом Валеттом вместе с женой, писательницей Рашильд, и группой их друзей-символистов.

По вторникам в салоне у Рашильд собирались литераторы, художники, музыканты и др., составлявшие круг авторов и ближайшую публику журнала.

После смерти Валетта в 1935 журналом и издательством несколько лет (до 1938) руководил Жорж Дюамель.

Издательство 
С 1894 при журнале было создано одноименное издательство. В 1958 оно было куплено издательством Галлимар, с 1995 им руководит Изабель Галимар.

Авторы 
Среди авторов журнала и издательства в разные годы XIX-XX в. были:
 
 Гийом Аполлинер
 Алоизиюс Бертран
 Ив Бонфуа
 Андре дю Буше
 Вирджиния Вулф
 Ромен Гари
 Реми де Гурмон
 Жорж Дюамель
 Альфред Жарри
 Андре Жид
 Пьер Жан Жув
 Эжен Ионеско
 Забел Есаян
 Клод Каон
 Поль Клодель
 Колетт
 Пьер Клоссовский
 Мариз Конде
 Шарль Кро
 Леклезио
 Андрей Макин
 Стефан Малларме
 Анри Мишо
 Жан Мореас
 Морис Надо
 Фридрих Ницше
 Мари Ндьяй
 Рашильд
 Пьер Реверди
 Жюль Ренар
 Альбер Самен
 Сен-Поль-Ру
 Йоргос Сеферис
 Герберт Уэллс
 Макс Эльскамп
 Жозе-Мария Эредиа

Ссылки 
 Сайт издательства

Журналы Франции
Литературные журналы Франции
Печатные издания, возникшие в 1672 году
Печатные издания, возникшие в 1890 году
Издательство «Галлимар»